Зенобани ( груз.ზენობანი, изопсефия - 195 ) — две села в Грузии.
 Зенобани - село в Ванском муниципалитете, край Имеретия.
 Зенобани - село в Чохатаурском муниципалитете, край Гурия.